Osmo Kaila ist der Name folgender Personen:

* Osmo Kaila (Schachspieler) (1916–1991), finnischer Schachspieler und Schachkomponist
 Osmo I. Kaila (* 1924), finnischer Romanschriftsteller